La stagione 2007 dell'International Formula Master fu la prima della serie, di fatto erede dalla F3000 International Masters. La stagione iniziò il 18 maggio al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, e fu supporto al WTCC 2007 in tutte le gare europee tranne che in quella disputata a Zandvoort.

La pre-stagione

Test

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Classifica Scuderie

Note

 03
Masters